Måstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Måstjärnen, Dalarna, sjö i Säters kommun, 
Måstärnarna, sjö i Gävle kommun, 
Måstjärnen, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (4,71 ha)
Måstjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (10,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn